Приз имени Джона Вудена () — баскетбольная награда, ежегодно вручаемая лучшему игроку года среди студентов. Премия считается одной из самых престижных наград в студенческом баскетболе наряду с призом Нейсмита. Этот приз присуждается лучшему игроку среди мужчин и женщин, лучшему тренеру, а также лучшей команде.

Вручает премию Los Angeles Athletic Club — некоммерческая организация, целью которой является чтить наследие легендарного наставника команды «УКЛА Брюинз» Джона Вудена (1910—2010), в честь которого она получила своё название. Джон Вуден учился в университете Пердью и в 1932 году был признан лучшим баскетболистом года среди студентов. По окончании университета он тренировал команды Индианского университета (1946—1948) и УКЛА (1948—1975), в которой сделал самую успешную карьеру в истории мужского студенческого баскетбола, выиграв с ней десять национальных турниров NCAA (1964—1965, 1967—1973, 1975). Вуден стал первым человеком, который был включён в Баскетбольный Зал славы в качестве игрока (1961) и тренера (1973).

Первоначально премия вручалась только мужчинам, первым её лауреатом стал Маркес Джонсон из УКЛА. В 2004 году эта награда была расширена и стала вручаться женщинам, а её первой обладательницей стала Алана Бирд из университета Дьюка. Кроме того с 1999 года трофей стал присуждаться также лучшему тренеру, а с 2011 года и лучшей команде. Кевин Дюрант из университета Техаса, который получил эту награду в 2007 году, стал первым первокурсником, выигравшим этот приз, но в 2012 году его достижение повторил Энтони Дэвис из университета Кентукки, а в 2019 году к ним присоединился Зайон Уильямсон из университета Дьюка. Действующими победителями в этой номинации являются Зайон Уильямсон из университета Дьюка, Сабрина Ионеску из Орегонского университета и тренер мужской команды университета Оклахомы Лон Крюгер.

Легенда

Лауреаты премии среди мужчин

Лауреаты премии среди женщин

Лауреаты премии среди тренеров

Лауреаты премии среди команд

Ссылки 
 
 

Появились в 1977 году в США
Баскетбольные награды NCAA